Alfoz hace referencia a varios artículos:

Urbanismo
 Alfoz (urbanismo), pequeñas aldeas y zonas rurales que dependían de las autoridades municipales de la villa. Este es un término de origen árabe que hacía referencia a un conjunto de pueblos que formaban una sola jurisdicción.

Lugares en España 
 Alfoz (Lugo)
 Alfoz Complutense, con cabecera en Alcalá de Henares, y señorío del arzobispo de Toledo.
 Alfoz de Alcaraz, provincia de Albacete, no existe en la actualidad pero tuvo gran importancia histórica.
 Alfoz de Lloredo, Cantabria
 Alfoz de Maqueda (Toledo) existió, pero hoy: sí existe: ducado de Maqueda (1529)
 Alfoz de Plasencia, Extremadura
 Alfoz de Palenzuela, provincia de Palencia
 Alfoz de Tozo, Zamora

Provincia de Burgos 
 Alfoz de Burgos 
 Alfoz de Bricia
 Alfoz de Clunia en la actualidad extinto. Su cabeza era Coruña del Conde y en la Edad Media fue el más extenso del condado de Castilla, abarcando tierras desde el río Arlanza hasta el río Duero.
 Alfoz de Lara, su centro es Salas de los Infantes.
 Alfoz de Las Hormazas, actualmente existe el pueblo de Las Hormazas.
 Alfoz de Quintanadueñas
 Alfoz de Santa Gadea

Arabismos